Андерс Андерссон:
 Андерссон, Андерс (род. 1952) — шведский гребец-байдарочник.
 Андерссон, Андерс (род. 1974) — шведский футболист, полузащитник.